Volvo — марка легкових та вантажних автомобілів, автобусів, причепів, тракторів, будівельних машин тощо.
 Volvo Group — шведський машинобудівний концерн, до якого входять:
 Volvo Construction Equipment;
 Volvo Penta — шведський виробник двигунів для електростанцій, суден та катерів і моторних човнів;
 Volvo Aero;
 Volvo Financial Services;
 Volvo Bus Corporation (повна назва AB Volvo Bus Corporation) — шведський виробник автобусів
 Volvo Truck Corporation — шведський виробник вантажних автомобілів
 Volvo Cars Corporation — шведський виробник легкових автомобілів, що в 1999–2009 роках належав до Ford Motor Company, а у 2010 році перейшов у власність Zhejiang Geely Holding Group